Afro-sambas é um álbum lançado em 1995 por Mônica Salmaso e Paulo Bellinati, numa releitura somente com voz e violão das célebres composições de Baden Powell e Vinícius de Moraes.

Faixas 
 Consolação
 Labareda
 Tristeza e solidão
 Canto de Ossanha
 Canto de Xangô
 Bocochê
 Canto de Iemanjá
 Tempo de amor (Samba do Veloso)
 Canto de Pedra-Preta
 Lamento de Exu
 Cordão de ouro / Berimbau

Álbuns de 1995
Álbuns de samba